Hautasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hautasaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Hautasaaret (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar